La Superliga 2016-2017 è stata la 27ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La stagione regolare è iniziata il 10 agosto 2016 e si è conclusa il 22 aprile 2017, prolungandosi fino al 3 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dinamo Mosca campione di Russia 2016-2017.
 Dinamo Mosca e Dina Mosca qualificati alla Coppa UEFA 2017-2018.
 Dinamo Mosca non iscritto alla Superliga 2017-2018.

Play-off

Tabellone

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2016
Calcio a 5 nel 2017